Fächerkanon steht für:
 
 Lehrplan, die Fächer-Vorschrift an einer Bildungseinrichtung
 Curriculum, das Konzept der Lehr- und Erziehungsmethoden und -zielsetzungen einer Bildungseinrichtung
 Artes liberales, die Freien Künste

Siehe auch: